Gmelch ist der Familienname folgender Personen.

 Anton Gmelch (1821–1905), katholischer Priester, Lehrer und Landtagsabgeordneter in Liechtenstein
 Franz Paul Gmelch (1844–1902), deutscher Botaniker
 Heinz Gmelch (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler
 Johann Gmelch (1893 † nach 1952), deutscher Kommunalpolitiker und Funktionär der NSDAP
 Joseph Gmelch (1881–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Lehrer, Buchautor und Musikforscher 
 Xaver Gmelch (1899–1976), deutscher Motorradrennfahrer